Confession of Murder (film, 2012)
 Confession of Murder (film, 2017)